Preakness Stakes, är ett klassiskt galopplöp för 3-åriga engelska fullblodshästar. Det hålls årligen den första lördagen i maj på Pimlico Race Course i Baltimore, Maryland. Löpet är ett av USA:s äldsta fullblodskapplöpningar då första upplagan av löpet reds redan 1873. Det är ett Grupp 1-löp, det vill säga ett löp av högsta internationella klass. Löpet rids över 1911 meter.

Preakness Stakes hör tillsammans med Kentucky Derby och Belmont Stakes till Triple Crown-löpen i amerikansk galoppsport.

Det är namngivet efter hingsten Preakness, som segrade i första upplagan av Dixie Stakes på Pimlico Race Course.

Segrare 
Noteringar: Hästar som även segrat i Triple Crown anges i fetstil. Ett † anger ett sto.

Referenser 

Amerikanska galopplöp
Återkommande sportevenemang i maj
Återkommande sportevenemang med premiär 1873